Нижняя Павловка — название населённых пунктов в России:

 Нижняя Павловка — деревня в Данковском районе Липецкой области.
 Нижняя Павловка — село в Оренбургском районе Оренбургской области.

См. также 

 Павловка